Мауэс () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Центр штата Амазонас. Входит в экономико-статистический микрорегион Паринтинс. Население составляет 52 236 человека на 2010 год. Занимает площадь 39 987,00 км². Плотность населения — 1,31 чел./км².

Границы 
Муниципалитет граничит:
 на севере —  муниципалитет Боа-Виста-ду-Рамус
 на северо-востоке —  муниципалитет Баррейринья
 на востоке —  штат Пара 
 на юге —  муниципалитет Апуи
 на западе —  муниципалитеты Борба, Нова-Олинда-ду-Норти
 на северо-западе —  муниципалитет Итакуатиара

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 59 983 жителей.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 2206 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).

Административное деление 
Муниципалитет состоит из 3 дистриктов:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Амазонас